Sint-Sulpitiuskerk (Diest), gotische parochiekerk in het Vlaamse Diest.
 Sint-Sulpitiuskerk (Jumet), parochiekerk in het Waalse Jumet.
 Sint-Sulpitiuskerk (Overhespen)